Aichen (Zwaben), een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren
Aichen (Hochrhein), een stadsdeel van Waldshut-Tiengen in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg